

Libro
The Other Wise Man - libro del 1896 scritto da Henry van Dyke, tradotto in italiano come Il quarto dei Re magi o con titoli analoghi

Film
The Other Wise Man – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Other Wise Man – film per la televisione del 1953

TV
The Other Wise Man – episodio del 1960 della serie tv General Electric Theater